Parque Delta puede referirse a:
 Parque Delta (estadio)
 Parque Delta (centro comercial)